Аројо Санта Марија има више значења:

 Аројо Санта Марија (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Аројо Санта Марија (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику